V.League 1 (1984) – 4. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 18 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon rozpoczął się 19 lutego, a zakończył 1 maja 1984 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Câu Lạc Bộ Quân Đội. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół Công An Hà Nội. Tytuł króla strzelców zdobył Nguyễn Văn Dũng, który w barwach klubu Công Nghiệp Hà Nam Ninh strzelił 15 bramek.

Punktacja 
 Zwycięstwo – 2 pkt
 Remis – 1 pkt
 Porażka – 0 pkt

Przebieg rozgrywek

Runda 1.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Runda 2. 
W rozgrywkach drugiej rundy, gdy mecz zakończył się remisem, zwycięzcę wyłaniano w konkursie rzutów karnych.

Grupa 1

Grupa 2

Półfinały 
 Công An Hà Nội – Tổng Cục Đường Sắt 1 – 0
 Câu Lạc Bộ Quân Đội – Sở Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 3 – 2

Mecz o 3. miejsce 
 Sở Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Tổng Cục Đường Sắt 4 – 1

Finał 
 Công An Hà Nội – Câu Lạc Bộ Quân Đội 2 – 1

Zespół Công An Hà Nội został mistrzem Wietnamu w tym sezonie.

Baraże o utrzymanie

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

1984 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie